Medaljefordelingen ved sommer-OL 1920 gav medaljer til 22 af de 29 deltagende nationer.

Sommer-OL 1920